Puntigam steht für:
 Puntigam (Graz), der 17. Stadtbezirk der Landeshauptstadt Graz, Steiermark
 Brauerei Puntigam, österreichische Brauerei in Graz
 Nahverkehrsknoten Puntigam, ein Umsteigepunkt des öffentlichen Verkehrs in Graz
 Puntigam links, der steirische Spitzname für das LKH Graz II Standort Süd

Puntigam ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Puntigam (* 1938), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Anton Puntigam (1859–1926), österreichischer Jesuit
 Josef Paul Puntigam (* 1947), österreichischer Brigadier
 Martin Puntigam (* 1969), österreichischer Kabarettist und Radiomoderator
 Sarah Puntigam (* 1992), österreichische Fußballspielerin
 Stefan Puntigam (* 1971), österreichischer Schauspieler
 Werner Puntigam (* 1964), österreichischer Musiker und Komponist